L'uomo segreto (The Secret Man) – film di John Ford del 1917
 Operazione Scotland Yard (The Secret Man) – film di Ronald Kinnoch del 1958